Олег Георгиевич Белкин (11 апреля 1974, Челябинск, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий.

Выступал за: «Тивали» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Амур» (Хабаровск).

Спортивные достижения 
Чемпион МХЛ (1996), серебряный призёр (1995). Серебряный призёр чемпионата России (1997, 2005, 2006), бронзовый призёр (2003, 2004).

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Тивали»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Амур»